Eine Winckelmann-Medaille wird von zwei Institutionen vergeben:

 Winckelmann-Medaille (DAI) des Deutschen Archäologischen Instituts
 Winckelmann-Medaille (Stendal) der Stadt Stendal